Eriopygodes fasciata är en fjärilsart som beskrevs av Lenz. Eriopygodes fasciata ingår i släktet Eriopygodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fasciata